Шушинский () — псевдоним ряда выходцев из города Шуша. Известные носители:
 Муса Шушинский — азербайджанский певец-ханенде.
 Сеид Шушинский — азербайджанский певец-ханенде, Народный артист Азербайджанской ССР.
 Фирудин Шушинский — азербайджанский и советский музыковед и исследователь, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Хан Шушинский — азербайджанский певец-ханенде, Народный артист Азербайджанской ССР.